Veracruz (nebo Vera Cruz, česky „pravý kříž“) může znamenat:
Brazílie:
Vera Cruz (Bahia) – město v brazilském státu Bahia
Vera Cruz (São Paulo) – město v brazilském státu São Paulo
Východní Timor:
Vera Cruz (East Timor) – část Dili District
Mexiko:
Veracruz (stát) – stát v Mexiku
Veracruz (Durango) – město v mexickém státu Durango
Veracruz (Veracruz) – město v mexickém státu Veracruz (dříve se jmenovalo „Vera Cruz“)
CD Veracruz – fotbalový klub
Portugalsko
Vera Cruz (Aviero) – okrsek v kraji Aveiro
Španělsko:
Veracruz (Huesca) – kraj v provincii Huesca
Spojené státy americké:
Vera Cruz (Indiana)
Vera Cruz (Pensylvánie)
Další:
VeraCruz (virus) – alternativní jméno počítačového viru Ping-Pong
Vera Cruz (film) – film z roku 1954, ve kterém hrál Burt Lancaster
Veracruz (píseň) – píseň kterou nahrál Warren Zevon v roce 1978 na albu Excitable Boy
Veracruz Canyon – mořský příkop v Mexickém zálivu
Hyundai Veracruz – automobil SUV